Валенти́на Дми́триевна Ивано́ва  (12 апреля 1927 — 14 сентября 2020) — советский и российский , клинический анатом. Доктор медицинских наук, профессор кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий Самарского государственного медицинского университета, кафедры морфологии и патологии Медицинского университета "Реавиз", почётный профессор Самарского государственного медицинского университета, заслуженный работник Высшей Школы РФ

Этапы биографии 
 1927 -родилась в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне в Нефтегорском районе, Самарская область).
 1944 — поступила в Куйбышевский медицинский институт
 1946 — переведена в Кишинёвский медицинский институт
 1949 — окончила институт, работала в должности главного врача городской санитарно-эпидемиологической станции
 1949 — поступила на должность клинического ординатора кафедры госпитальной хирургии Кишиневского государственного медицинского института
 1951 — получила должность врача-хирурга в объединенной городской больнице г. Холмска
 1952 — назначена заведующей хирургическим отделением Холмской городской больницы в Сахалинской области и главным хирургом г. Холмска.
 1954 — награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР».
 1955—1957 — обучалась в Ленинграде под руководством профессора П. А. Куприянова.
 1957 — поступила в аспирантуру на кафедру факультетской хирургии Куйбышевского медицинского института (руководитель проф. С. Л. Либов).
 1960 — защитила кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы хирургического лечения хронической коронарной недостаточности» в Горьковском медицинском институте
 1963 — переведена на должность ассистента кафедры факультетской хирургии, победила в международном конкурсе «Наша современница»
 1971 — защитила докторскую диссертацию на тему «Эффективность экстракорпорального кровообращения при лечении терминальных состояний с гипотензией».
 1971 — заведовала общим хирургическим отделением клиники факультетской хирургии.
 1974 — переведена на должность заведующей кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии
 1975 — присуждено звание профессора.
 1978 — включена в состав докторского диссертационного совета мединститута по хирургии, травматологии и ортопедии
 1982 — избрана членом правления Всероссийского научного общества морфологов.
 1983—1984 — занимала должность исполняющего обязанности проректора по учебно-воспитательной работе.
 1984 — награждена значком «Высшая школа СССР» за отличные успехи в работе.
 1985 — возглавила Поволжский зональный сектор Республиканского совета по научной работе студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений РСФСР (до конца 1990-х гг.).
 1994 — награждена орденом Дружбы (№ 615).
 1999 — опубликована книга «Избранные лекции по оперативной хирургии и клинической анатомии» (в записи ученика Б. И. Яремина).
 2003 — избрана почетным профессором СамГМУ.
 2003 — присуждено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
 2007 — награждена значком «Во благо земли Самарской».

Семья 
 муж — Леонид Альхимович, военный врач, хирург
 сын — Владимир Альхимович, доцент кафедры анатомии человека Самарского государственного медицинского университета

Научно-практические достижения 
В. Д. Иванова разрабатывала методики перфузии внутренних органов человека при интенсивной терапии, реанимации, искусственном кровообращении. Вместе с Г. Л. Ратнером является одним из авторов первого российского аппарата искусственного кровообрщения. Руководила исследованиями по гемодинамике кровообращения, успешно реализованными её школой (В. П. Пирогов, В. И. Кошев, Е. С. Петров), по лечению ран и раневого процесса (А. В. Колсанов, А. А. Миронов, А. С. Воронин). Под руководством В. Д. Ивановой выполнено более 1000 научных работ, защищено 3 докторских, 12 кандидатских диссертаций, выполняются 3 докторские и 4 кандидатские диссертации. В. Д. Ивановой опубликовано более 250 печатных работ. Она неоднократно выступала с докладами на Всесоюзных съездах, симпозиумах и конференциях, международных конгрессах, посвященных актуальным проблемам кардиохирургии, реаниматологи, биомеханики в медицине. Награждена Почётным дипломом Президиума Центрального правления Всесоюзного научного медико-технического общества. В течение 20 лет является членом Проблемной комиссии по оперативной хирургии и топографической анатомии Минздрава РФ. Принимала активное участие в работе комиссии по оптимизации преподавания дисциплины, внедрения активных форм обучения, организации и проведения конференций. В. Д. Иванова в течение многих лет являлась членом правления областного научного общества хирургов им. В. И. Разумовского. В 1982 г. избрана членом Правления Всероссийского научного общества морфологов. Валентина Дмитриевна является заместителем председателя Центрального координационно-методического совета, Совета по НИРС. В 1983-84 гг. исполняла обязанности проректора по учебной работе института. С 1978 по 2006 год являлась Ученым секретарем диссертационного Совета по защите докторских диссертаций по специальностям «хирургия» и «травматология и ортопедия». В 1994 году награждена орденом «Дружбы». Работала проректором медицинского университета «Реавиз», явилась одним из основателей этого вуза. В. Д. Ивановой подготовлены и впервые изданы в 1999 году «Избранные лекции по оперативной хирургии и клинической анатомии», записанные её учеником Б. И. Яреминым, выдержавшие 7 переизданий в России и за рубежом в течение 20 лет.

Наиболее значимые научные и учебно-методические труды

Почитание 
 Именем В.Д. Ивановой названа лекционная аудитория морфологического корпуса Самарского государственного медицинского университета
Медицинский университет "Реавиз" учредил медаль "За успехи в хирургии" памяти профессора В.Д. Ивановой

Интересные факты 

 Фотография В. Д. Ивановой из журнала «Советская женщина» работы фотографа А. Брянова получила известность как обобщённый образ советской женщины в медицине. Её репродукции нередко украшали витрины аптек, стенды медицинских учреждений.
 В.Д. Иванова оперировала певца Вадима Козина, когда с ним случился острый аппендицит на гастролях на Дальнем Востоке
 В.Д. Иванова водила тесную дружбу со многими космонавтами и их семьями. В частности, её связывала долгая дружба с Валентиной Гагариной
 П.А. Куприянов называл В.Д. Иванову во время обучения в аспирантуре в Ленинграде "сахалинской богиней"

Примечания

Ссылки 
 Мемориальная страница В. Д. Ивановой на сайте Самарского государственного медицинского университета
 Фильм о В. Д. Ивановой из цикла «Самарские судьбы»
 Фотография из журнала "Советская женщина" работы А.Брянова. Оригинальная Раскрашенная нейросетью. 
 
Boris Yaremin, Alexey Supilnikov, Nikolay Lysov. Ad memoriam profesora Valentina Dmitrievna Ivanova // Revista Argentina de Anatomia Clinica. - 2020. - 2020, 12 (3):150-152, https://doi.org/10.31051/1852.8023.v12.n3.30409.
 Б.И. Яремин, А.А. Супильников, Н.А. Лысов Некролог. Профессор Валентина Дмитриевна Иванова // Електронний фаховий журнал "Morphologia"‎, 2020, Vol. 14. №4 https://doi.org/10.26641/1997-9665.2020.4.120-121
Супильников А.А., Яремин Б.И. ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ВАЛЕНТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ИВАНОВОЙ. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2020;(5):151-155. https://doi.org/10.20340/vmi-rvz.2020.5.17 

Выпускники Кишинёвского медицинского института
Преподаватели Самарского медицинского университета
Анатомы
Долгожительницы России